Холо (місто) — у Філіппінах на острові Холо.
 Холо (острів) — вулканічний острів на південному заході Філіппін, є головним островом провінції Сулу.
 Таба-Холо — одна з місцевих громад, що розташована в районі Таба-Цека, Лесото.

 Холо Ігор Миколайович (1992-2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.